Нешвил () главни и други по величини је град у америчкој савезној држави Тенеси. Број становника по попису из 2006. је 626.144.

Географија 

Нешвил се налази на надморској висини од 182 m. Налази се на обали Камберланда.

Клима

Демографија 
По попису из 2010. године број становника је 601.222, што је 55.698 (10,2%) становника више него 2000. године.

Партнерски градови 
  Магдебург
  Мендоза
  Кан

Види још 
 Нешвилске седељке
 "Мајор" Џон Бјукенан

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Тенесију
Википројект географија/Насеља у САД
Главни градови америчких држава